Hekuran Kryeziu, né le  à Küssnacht en Suisse, est un footballeur international kosovar. Il évolue au poste de milieu défensif.

Carrière 

Il est prêté une saison au FC Vaduz lors de l'été 2014.

Il débute en sélection le , contre l'Albanie.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international kosovar
Footballeur suisse
Joueur du FC Lucerne
Joueur du FC Vaduz
Joueur du FC Zurich
Naissance en février 1993
Naissance dans le canton de Schwytz